Биржево́й переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Биржевой переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Биржевой переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 В Череповце:
 1-й Биржевой переулок.
 2-й Биржевой переулок.
 3-й Биржевой переулок.

См. также 
 Биржевая линия
 Биржевая площадь
 Биржевой мост
 Биржевой проезд

Источник: :Яндекс.Карты.